Krokgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokgölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (6,54 ha)
Krokgölen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Krokgöl (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Krokgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Krokgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Krokgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Krokgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Krokgöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (11,3 ha)
Krokgöl (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (8,94 ha)
Krokgöl (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (1,5 ha)
Krokgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (15,9 ha)
Krokgölen, Småland, sjö i Hultsfreds kommun, 
Stora Krokgölen, Småland, sjö i Nybro kommun, 
Krokgölen (Godegårds socken, Östergötland, 651855-146252), sjö i Motala kommun,  (2 ha)
Krokgölen (Godegårds socken, Östergötland, 652000-147171), sjö i Motala kommun, 
Krokgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Krokgölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Krokgölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Krokgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (5,1 ha)
Krokgölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (9,99 ha)
Lilla Krokgölen, sjö i Norrköpings kommun,  (0,8 ha)
Stora Krokgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (3,9 ha)
Krokgölen (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)
Krokgölen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)

Se även
Krokegöl
Krokagölen, sjö i Tingsryds kommun,  (6,85 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn